GEI peut faire référence à :
 Gastro-entérite infantile, un type de gastro-entérite ;
 .

Voir également 
 Concours GEI (où GEI signifie Grandes Écoles d'ingénieurs), en France

Code IATA des aéroports